Slovo Dominion má více významů, z nichž jeden se do češtiny překládá jako Dominium:

 Dominium (anglicky Dominion) – název pro jednotlivé části Britského impéria mezi léty 1907–1948
 Dominium – panství, panský majetek 
 Dominion (karetní hra) – karetní hra z roku 2008
 Dominion (noviny) – Montrealský družstevní týdeník
 Dominion (Star Trek) – fiktivní galaktická říše v seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Dominion (seriál) – americký seriál
 Dominion (album, HammerFall) – hudební album skupiny HammerFall
 Dominion (divadlo) – (anglicky Dominion Theatre) divadlo v Londýně

Reference

Související články 
 Dominium (rozcestník)